Berufjörður kan syfta på följande platser:

Island 

 Berufjörður (fjord i Island, Austurland), 
 Berufjörður, Västfjordarna, fjord i Västfjordarna, 

Robotskapade Islandförgreningar